Christopher Brown può riferirsi a:

 Chris Brown, cantante e attore statunitense.
 Chris Brown, album omonimo di debutto del cantante Chris Brown.
 Chris Brown, atleta bahamense.
 Christopher Brown, attore.